La Porte, LaPorte of Laporte kan verwijzen naar
André Laporte, Belgisch musicus
Christophe Laporte, Frans wielrenner
Francis de Laporte de Castelnau, Frans natuuronderzoeker  

en naar verschillende plaatsen in de Verenigde Staten van Amerika:
La Porte (Californië)
Laporte (Colorado)
LaPorte (Indiana)
LaPorte County
La Porte City
Laporte (Michigan)
Laporte (Minnesota)
Laporte (Pennsylvania)
Laporte Township (Pennsylvania)
La Porte (Texas)